Шумяцкий (женский вариант — Шумяцкая) — русская фамилия. Известные носители:

Шумяцкий 
 Шумяцкий, Борис Захарович (1886—1938) — советский государственный деятель, революционер, дипломат, журналист.
 Шумяцкий, Яков Борисович (1887—1963) — советский государственный деятель.

Шумяцкая 
 Шумяцкая, Ольга Юрьевна (1961—2013) — российский журналист, кинокритик, сценарист, писатель.